Клепиковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Пристанском районе Алтайского края России. Административный центр — село Клепиково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 443 человека, в том числе 215 мужчин и 228 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Камышенка (село) — 
 Клепиково (село, административный центр) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Пристанского района
Сельские поселения Алтайского края